Palamedes Palamedesz. (I), kunstschilder (1605-1638)
 Palamedes Palamedesz. (II), kunstschilder (1632-1705)
 Palamedes Palamedesz. (III), kunstschilder en militair (1631-1683)